Anders Koppel (né en 1949), compositeur danois
 Andrea Koppel (née en 1963), journaliste américaine
 Bernie Kopell (né en 1933), acteur américain
 Gavin Koppell, DJ américain
 Horst Köppel (né en 1948), footballeur et entraîneur allemand
 Kierstin Koppel (née en 1989), actrice américaine
 Nancy Kopell (née en 1942), mathématicienne américaine
 Nikolaj Koppel (né en 1969), musicien et journaliste danois
 Roger Köppel (né en 1965), journaliste et homme politique suisse
  musicien et compositeur

Toponyme 

 Koppel, un borough du comté de Beaver, en Pennsylvanie, aux États-Unis.

Voir aussi 
 (6361) Koppel, astéroïde nommé d'après Thomas Koppel
 Orenstein & Koppel, entreprise d'ingénierie allemande